Volken (gemeente), een gemeente in Zwitserland
Het meervoud van volk, een groep mensen